«Миннесота Уайлд» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий Центральном дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 2000 году и базируется в городе Сент-Пол, штат Миннесота, США. Домашние матчи проводит на арене «Эксел Энерджи-центр». Впервые «Миннесота» участвовала в матчах плей-офф Кубка Стэнли в сезоне 2002/2003 и сразу же дошла до финала Западной конференции, что является лучшим результатом в истории команды.

Легенда

Статистика сезонов

Список трофеев

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Миннесоты Уайлд» на hockeydb.com

 
Миннесота Уайлд